Алёна Афанасьева:
 Афанасьева, Алёна Евгеньевна (род. 1992) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.
 Афанасьева, Алёна Игоревна (род. 1987) — украинская бильярдистка.